De Battenpoterne of Battenpasterne (in Venlo destijds aangeduid als pasterne) was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De poterne gaf toegang vanaf de 't Bat naar het stadskwadrant Schrixel. Waar de poterne exact heeft gelegen, is niet bekend, maar volgens Hermans zouden de meeste poternes volgens Hermans aan de Maaszijde van de vesting liggen. Ook deze poterne heeft aan de Maaszijde gelegen.

Vestingwerk van Venlo